Inés María Guzmán Ortega (13 de febrero de 1950) es una escritora de poesía malagueña de origen ceutí. Actualmente es miembro numerario del Instituto de estudios ceutíes y es vocal de poesía en el Ateneo de Málaga donde dirige colecciones poéticas como "Hojas de cortesía", "Plaza Mayor", "De la poesía secreta" o "Pliegos de poesía" entre otras muchas. También participa en el Circuito Andaluz de las letras de la Junta de Andalucía y otros eventos como los Encuentros Literarios en Institutos de Educación Secundaria del Ministerio de Cultura y El Ministerio de Educación y Ciencias entre otros. Fue  directora del grupo de teatro de la ONCE desde 1988 hasta 1990 con el cual interpretó su obra teatral El tríptico de Talía así como fue encargada del Área de Teatro del Círculo de Bellas Artes "Nuevo siglo". Sin olvidar sus colaboraciones en revistas especializadas como Batarro y Álora la bien cercada y su participación en la radio, prensa, pregones, recitales poéticos, etc. 

En cuanto a su obra, Inés es autora de más de una veintena de poemarios publicados desde 1975, entre ellos Brisas; ...Y el verso se hizo niño; Hace ya tiempo que no sé de ti; Donde habitan gaviotas; Semanario; Trípticos inmortales, etc. Destacando su obra La otra mirada que fue transcrita al sistema Braille. Así pues, ha escrito cuentos como 27 Cuentos de Narradores malagueños publicado por el Centro Cultural de la Generación del 27 y dirigido por Ignacio Caparrós. Entre sus premios más destacados podemos señalar el premio por el Certamen de sonetos "Giner de los Ríos" (2002) y "Voces desde el silencio" (2003) aunque posiblemente el más importante se trate del "Primer premio Literario Internacional Ana María Hidaldo" de poesía escrita femenina por La visita así como quedó finalista para el premio "Ciudad de Melilla" por su libro El águila en el tabernáculo. Así pues, sus obras han sido estudiadas tanto a nivel nacional como internacional influyendo en entidades como la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco" (Comodoro Rivadavia, Argentina) y la Universidad de La Tampa (Florida). 

Recientemente, el Ateneo de Málaga realizó un acto de homenaje a su poesía para rendir homenaje a sus treinta años como vocal así como también publicó su primer libro de haikus Ven a mi nido: haikus y senryus a nueve posturas taoistas.

Vida familiar y literaria 
Inés María Guzmán Ortega nace en Ceuta en febrero de 1950 en una familia numerosa de ocho hermanos, de padre militar y madre ama de casa. La crianza de Inés se caracterizó por el gusto por el arte en el canto, la danza, el teatro además de la escritura cuyos primeros pasos fueron dados en el arte epistolario. El oficio de su padre Julio Guzmán llevó a Inés y a su familia a la mudanza constante a diversas localidades la península ibérica como fueron San Roque, Huelva, Sevilla, Alburquerque y Málaga entre ellas en la cual se afincó. 

Durante su infancia, Inés tuvo diversas vocaciones debido a estos cambios de residencia entre ellas la farmacia y la maestría, ésta última la acabó ejerciendo aunque en su residencia en Sevilla acrecentó su gusto por la poesía y el teatro. Combinando este gusto por la escritura con la danza dirigiendo el Grupo de Coros y Danzas en San Roque escribiendo letras para fandangos "De punta y tacón" así como finalizó sus estudios de ballet en el Conservatorio de Málaga. Su gusto por la literatura se arraiga definitivamente tras su matrimonio con Salvador Marina Carcaño en 1973 mientras nuestra autora impartía clases de educación física y arte dramático en el Instituto Gaona así como el colegio Virgen del Carmen, el colegio Europa y La Asunción. 

Su vida y vocación literaria se acrecienta tras su estancia definitiva en La Costa del Sol publicando en la ya desparecida revista Caracola en 1975 junto a figuras tan prestigiosas como Jorge Guillén, Gerardo Diego o Carmen Conde. Lo que le permitió su aparición en antologías como El Campo de Gibraltar, Poetas autógrafos de Málaga, Femenino Singular dirigida por Tina Pereda o Poetisas españolas por Luz María Jiménez Faro entre otras. 

Para Inés, la poesía resulta algo "poco sometido" en palabras de la escritora así como un acto íntimo que se vive por dentro y se sobrevive por fuera. Considera que debe tener ritmo y la musicalidad son elementos clave que deben considerados a la hora de escribir poesía siendo una belleza que debe llegar a todo el mundo.

Bibliografía principal 
Aguilar, A. (27 de enero de 2016). La evocación como poética: acerca de El violín debajo de la cama, de Inés María Guzmán, Biblioteca Universitaria de la Universidad de Málaga. La Mar de Lecturas [en línea] http://bibliouma.blogspot.com/2016/01/la-evocacion-como-poetica-acerca-de-el.html

Aguilar, A. (19 de abril de 2017). Los ecos de la memoria (acerca de Trípticos Inmortales, de Inés María Guzmán, Biblioteca Universitaria de la Universidad de Málaga. La Mar de Lecturas [en línea] https://bibliouma.blogspot.com/2017/04/los-ecos-de-la-memoria-acerca-de.html?m=1

Ávila Cerbán, M. (2020). La poética de Inés María Guzmán. [Trabajo de fin de grado]. Universidad de Málaga.

Barba, M.A. (23 de julio de 2013). Hablamos con Inés María Guzmán. Aforo libre.  http://www.aforolibre.com/entrevistas/entrevistas-literatura/hablamos-con-ines-maria-guzman-874 

Basallote, F. (2011). Soledad en plenitud acerca de Acto Segundo, Escena cuarta, Mujer sola, de Inés María Guzmán. Almería, Transparencias (69), 28. 

De Villena, F. (2000). Una elegía malagueña, Diario de Málaga, Suplemento literario (356), 5. 

García Baena, P. (2008). Poesía Completa (1940-2008). Colección Visor de Poesía (675).